Турнир в группе B в рамках 47-го чемпионата мира и одновременно 58-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Италии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1981
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1981

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1